Octavie (en latin Octavia) est un nom d'origine latine qui peut désigner :
 Octavie la Jeune (Octavia Thurina Minor) était la sœur du premier empereur romain Auguste (69-11 av. J.-C.) ;
 Octavie l'Aînée (Octavia Thurina Major) était la demi-sœur d'Octavie la Jeune ;
 Claudia Octavia était la fille de Claude et la première épouse de Néron (vers 40-62) ;
 Octavie, une pièce de théâtre attribuée à Sénèque
 (598) Octavie, un astéroïde nommé en l'honneur d'Octavie la Jeune.
 Gaël Octavia, une dramaturge française née en Martinique.
 Škoda Octavia, une voiture.

Voir aussi